Carlos Borja (1913-1982), joueur de basket-ball mexicain.
 Carlos Fernando Borja, (né en 1956), footballeur bolivien.
 Carlos Borja Baltazar, (né en 1988), footballeur américain.